Verónicas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Veronica anagallis-aquatica
 Veronica micrantha
 Veronica montana
 Veronica triphyllos
 Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica
 Veronica chamaedrys